Niemcy:
 Bechhofen – dzielnica Riedlingen
 Bechhofen lub Bechhofen an der Heide – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Bechhofen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz